Miejscowości w USA:
 McKee – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 McKee (ang. McKee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams